André Delpuech (1959) , archéologue et conservateur de musée ;
 Charles Delpuech (1847-1908), général de brigade français ;
 Michel Delpuech (1953) , haut fonctionnaire (préfet) français ;
 Rosie Pinhas-Delpuech (1946), femme de lettres franco-turque écrivant en français ;
 Stéphane Delpuech (1974), joueur de rugby français ;
 Vincent Delpuech (1888-1966), homme politique et homme de presse français.

Voir aussi
 
 Puech